Мице́на адо́ниса () — вид грибов, относящийся к роду Atheniella семейства . Ранее включался в состав рода . Несъедобен. Встречается в Азии, Европе и Северной Америке.

Описание 
Шляпка 1,2 см в диаметре, от оранжеватого до красноватого цвета. Ножка тонкая до 4 см высотой. Внешним видом M. adonis похож на M. acicula, M. aurantiidisca и M. rosella.

Гриб предпочитает хвойные леса и торфяники.

Ареал 
Гриб встречается на западе Северной Америки в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния; в долине реки Уссури на северо-востоке Китая в Азии. В Европе гриб был найден в Британии, Германии, Голландии, Шотландии, а также на Канарских островах.

Ссылки 
 

Несъедобные грибы
Негниючниковые
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum